Mambwe peut désigner :
 mambwe, une ville de Zambie
 le District de Mambwe, un district de Zambie
 les Mambwe, un peuple d'Afrique australe
 le mambwe, une langue bantoue